Pietyrowa Góra (459 m) lub Pietyrowa – szczyt w Beskidzie Małym w tzw. Grupie Żurawnicy. Znajduje się w miejscowości Stryszawa, w widłach Lachówki i jej dopływu, potoku Ustrzyzna. Jest to nieduże wzniesienie, ale dobrze wyodrębnione od innych wzniesień Grupy Żurawnicy.  Do Ustrzyzny i jej dopływu opadają zachodnie i północno-zachodnie stoki Pietyrowej Góry, do Lachówki i jej dopływu stoki południowe i wschodnie, w północno-wschodnim kierunku Pietyrowa Góra opada dość stromym stokiem na bezleśne i zabudowane tereny osiedla Zarąbki.

Pietyrowa Góra jest całkowicie porośnięta lasem, u jej podnóży natomiast znajdują się osiedla Stryszawy. Na mapie Compassu wzniesienie to opisane jest jako Pietrowa Góra, prawidłowa jednak jego nazwa to Pietyrowa Góra, pochodząca od nazwy należącego do Stryszawy osiedla Pietyry.

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego